Immikkeertaajik bezeichnet:
 Immikkeertaajik (Insel, Apululeertivaq) (auch Immikkeerterajik, Keglen), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Iliartalik) (auch Iliartaliilaa), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Qaqittivittaqartarajik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Qeertartivaq) (auch Qeqertannguaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Sikissiviit) (auch Qeertaaqqi), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Simiilaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Tasiilaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, bei Tiilerilaaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Kangersaajiva) (auch Immikkeerterajik Kitterpaaq), Insel im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Immikkeertaajik (Insel, Kangersivattiagajik) (auch Immikkeerterajik), Insel im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland